Vital Michele kan syfta på:

 Vital I Michele 
 Vital II Michele